Castronuevo puede hacer referencia a:
 Palacio de Castronuevo, localidad del municipio de Rivilla de Barajas, provincia de Ávila;
 Castronuevo de Esgueva, municipio de la provincia de Valladolid;
 Castronuevo (Zamora), municipio de la provincia de Zamora;
 Castronuevo de los Arcos, localidad del municipio de Castronuevo, provincia de Zamora.